

Калисько — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Калисько — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства